Текупилко има више значења:

 Текупилко, Километро 17.5 (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Текупилко (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику